PSN est un sigle pouvant signifier :

 Partido Socialista de Navarra (PSN ou PSN-PSOE), fédération du parti socialiste espagnol (PSOE) pour la communauté forale de Navarre ;
 Polymorphisme d'un Seul Nucléotide, la variation (polymorphisme) d'une seule paire de bases du génome entre individus d'une même espèce.
 PlayStation Network (PSN), service en ligne des consoles de jeu PlayStation 3 et PlayStation Portable de Sony ;
 PSN, logiciel monoposte de gestion de projets (prédécesseur de PSNext Sciforma) ;
 PSN, en droit international, le Pacte de la Société des Nations ;
 PSN est une revue centrée sur la psychiatrie, les sciences humaines et les neurosciences créée en 2003 ;
 Plan Stratégique National, dont l'objectif est d'énoncer les modalités de mise en œuvre de la réforme de la Politique Agricole Commune (PAC) européenne post 2020 à l'échelle des états de l'Union européenne.

Homonymie